Ayapa kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Ayapa, Honduras, Departamento de Yoro,

Mexiko 

 Ayapa, Mexiko, Tabasco, Jalpa de Méndez, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar